

Geografie 
 Sanctuary (Texas), een plaats in Texas

Literatuur 
 Sanctuary, een bekende roman van William Faulkner

Muziek 
 Sanctuary (band), een heavymetalband uit Seattle
 Sanctuary (Gandalf), een album
 Sanctuary (Iron Maiden), een single van Iron Maiden
 Sanctuary (Simon Webbe), een album van Simon Webbe uit 2006
 Sanctuary Records, een Brits platenlabel

Films en televisieseries 
 Sanctuary (1961), een verfilming van het boek van Faulkner door Tony Richardson met Lee Remick en Yves Montand
 Sanctuary (1998), actiefilm van Tibor Takács met Mark Dacascos
 Sanctuary (2001), televisiefilm van Kat Shea met Melissa Gilbert
 Sanctuary (2004) van Yuhang Ho
 Sanctuary (televisieserie), sciencefictionserie (in 2007 als internetserie, sinds 2008 als tv-serie) met Amanda Tapping en Robin Dunne
 Sanctuary (2019), Zweedse/Britse televisieserie uit 2019